Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1976. godinu je drugi put zaredom osvojila momčad Zagreba.

Ljestvice

Završnica prvenstva 

Nada Split - Zagreb 9:11, 3:35  (Split, Zagreb)

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1976